Symplektisch ist Teil der Bezeichnung folgender Begriffe:

 Symplektische Gruppe
 Symplektische Mannigfaltigkeit
 Symplektischer Vektorraum